CKO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cornelio Procopio (Brasile)